Droop ist der Familienname folgender Personen:

Constanza Droop (* 1965), Kinderbuch-Illustratorin
Fritz Droop (1875–1938), Schriftsteller und Journalist
Henry Richmond Droop (1832–1884), englischer Mathematiker
Hermann Theodor Droop (1879–1957), deutscher Landschaftsmaler
John Percival Droop (1882–1963), britischer Klassischer Archäologe
Marie Luise Droop (1890–1959), deutsche Autorin, Regisseurin und Produzentin
Theodor Droop (1849–1906), deutscher Fabrikant

Ort:
Droop (West Virginia)

Unternehmen:
Droop+Rein, deutscher Werkzeugmaschinenhersteller
Eisenhandlung Stork & Droop, siehe Schwemann & Stücke

Siehe auch:
Droop-Quote 
Droop als Phänomen des Lichtstromverlustes bei Leuchtdioden
Troop